Sanmartinensi – abitanti di San Martín (Buenos Aires)
Sanmartinensi – abitanti di San Martín (Cesar)
Sanmartinensi – abitanti di San Martín de Rubiales
Sanmartinensi – abitanti di San Martín de los Andes